Mystic, qui signifie mystique en français, peut faire référence à plusieurs sujets

Toponymie

Aux États-Unis 
 Mystic (Californie)
 Mystic (Colorado)
 Mystic (Connecticut)
 Mystic (Iowa)
 Mystic (Kentucky)
 Mystic (Colorado)
 Mystic (Dakota du Sud)
 Mystic Island (New Jersey)
 Mystic River (Connecticut)
 Mystic River (Massachusetts)
 Mystic Seaport
 Old Mystic (Connecticut)

Au Canada 

 Mystic (Québec), un hameau de Saint-Ignace-de-Stanbridge.

Films 
 The Mystic, un film muet sorti en 1925 ;
 Mystic Pizza, un film de 1988.

Autres 
 Mystic (comics), une série de comic books ;
 , plusieurs navires de l'United States Navy ;
 les Mystics de Washington, une équipe de basket féminin.
 Mystic, un équipementier pour les sports nautiques.
 Mystic, un parcours de montagnes russes du parc Walibi Rhône-Alpes

Voir aussi